

Miejscowości w Stanach Zjednoczonych 
 Corinth – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Yell
 Corinth – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Grant
 Corinth – miasto w stanie Missisipi, w hrabstwie Alcorn
 Corinth – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
 Corinth – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Saratoga
 Corinth – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Saratoga
 Corinth – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Denton
 Corinth – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Orange

Gminy w Stanach Zjednoczonych 
 Corinth (ang. Corinth Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Williamson
 Corinth (ang. Corinth Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Humboldt
 Corinth (ang. Corinth Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Osborne
 Corinth (ang. Corinth Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
 Corinth (ang. Corinth Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Saratoga
 Corinth (ang. Corinth Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Orange

Osoby 
 Lovis Corinth (1858–1925) – malarz i grafik niemiecki

Zobacz też 
 I bitwa pod Corinth – bitwa podczas wojny secesyjnej (29 kwietnia – 30 maja 1862) na terenie Corinth w stanie Missisipi
 II bitwa pod Corinth – bitwa podczas wojny secesyjnej (3 – 4 października 1862) na terenie Corinth w stanie Missisipi
 Korynt – miasto w Grecji